Il pacae o pacay (Inga brachyptera Benth.) è un albero frondoso della famiglia delle Fabacee (o Leguminose).

Si tratta di un albero proprio della Cordigliera delle Ande il cui frutto è chiamato guava o guaba è dolce e commestibile.

Note 

Mimosoideae